Di seguito, la cronologia degli incontri ufficiali della nazionale di calcio della Germania dal 2001 in poi.

Partite dal 2001 al 2010

Partite dal 2011 al 2020

Partite dal 2021 al 2030

Note

Voci correlate 
 Nazionale di calcio della Germania
 Calciatori della Nazionale tedesca

Germania dal 2001 ad oggi